Lill-Grundträsket (noord); een meer binnen de Överkalix (gemeente)
Lill-Grundträsket (zuid); eveneens een meer binnen die gemeente